Plusieurs églises sont dédiées sous le vocable de Sainte-Eugénie.

En Espagne 
 Église Sainte-Eugénie de Saga de Ger

En France 
 Église Sainte-Eugénie de Biarritz
 Église Sainte-Eugénie de Candresse
 Église Sainte-Eugénie d'Erloy
 Église Sainte-Eugénie d'Eugénie-les-Bains
 Église Sainte-Eugénie de Marnes-la-Coquette
 Église Sainte-Eugénie d'Ortaffa
 Église Sainte-Eugénie de Pontonx-sur-l'Adour
 Église Sainte-Eugénie de Puisieux-et-Clanlieu
 Église Sainte-Eugénie de Rilly-sur-Loire
 Église Sainte-Eugénie de Saillagouse
 Église Sainte-Eugénie de Sainte-Ouenne
 Église Sainte-Eugénie de Souanyas
 Église Sainte-Eugénie de Tresmals d'Elne

En Suède 
 Église Sainte-Eugénie de Stockholm

Voir aussi

 Sainte Eugénie : saints catholiques et orthodoxes

Sainte-Eugénie